Erdkastanie ist der Name zweier Pflanzen aus der Familie der Doldenblütler: 
 Knollenkümmel (Bunium bulbocastanum)
 Knolliger Kälberkropf (Chaerophyllum bulbosum), auch Rüben-Kälberkropf oder Knollenkerbel genannt